Уильям Дейнкур (; 26 декабря 1357 — 15 октября 1381) — английский аристократ, 2-й барон Дейнкур второй креации с 1364 года. Внук и наследник Уильяма Дейнкура, 1-го барона Дейнкура. Он был женат на Элис де Невилл, дочери Джона де Невилла, 3-го барона Невилла, и Мод Перси. В этом браке родились двое сыновей, Ральф (3-й барон Дейнкур) и Джон (4-й барон Дейнкур).

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Дейнкур
Бароны Англии XIV века
Дейнкуры